Ниже представлен список членов Международной федерации флорбола по состоянию на сентябрь 2013 года. Зелёным в списке отмечены постоянные члены, голубым — временные. Пустые клетки соответствуют отсутствующим данным (либо по причине того, что данная федерация в данном году ещё не существовала, либо по причине недоступности или отсутствия статистики).

См. также 
 История флорбола

Примечания

Ссылки 
 Список членов на официальном сайте Международной федерации флорбола

Флорбольные организации
Члены Международной федерации флорбола